Aqbulaq (kasachisch ) ist der Name folgender Dörfer in Kasachstan:
 Aqbulaq (Almaty), im Gebiet Almaty
 Aqbulaq (Aqmola, Arschaly), Aul im Gebiet Aqmola, Rajon Arschaly (bis 2008 Mitschurino)
 Aqbulaq (Aqmola, Jengbekschilder), Aul im Gebiet Aqmola, Rajon Jengbekschilder (bis 2005 Pridoroschnoje)
 Aqbulaq (Aqtöbe), im Gebiet Aqtöbe
 Aqbulaq (Nordkasachstan), im Gebiet Nordkasachstan
 Aqbulaq (Ostkasachstan, Ajagös), Stationssiedlung im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Ajagös
 Aqbulaq (Ostkasachstan, Kürschim), im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Kürschim
 Aqbulaq (Ostkasachstan, Semei), im Gebiet Ostkasachstan, Stadtkreis Semei
 Aqbulaq (Qaraghandy, Ossakarow), im Gebiet Qaraghandy, Rajon Ossakarow
 Aqbulaq (Qaraghandy, Qarqaraly), im Gebiet Qaraghandy, Rajon Qarqaraly
 Aqbulaq (Qaraghandy, Schet), im Gebiet Qaraghandy, Rajon Schet
 Aqbulaq (Qostanai), im Gebiet Qostanai
 Aqbulaq (Südkasachstan, Bäidibek), im Gebiet Südkasachstan, Rajon Bäidibek
 Aqbulaq (Südkasachstan, Ordabassy), im Gebiet Südkasachstan, Rajon Ordabassy
 Aqbulaq (Südkasachstan, Sairam), im Gebiet Südkasachstan, Rajon Sairam
 Aqbulaq (Westkasachstan, Aqschajyq), im Gebiet Westkasachstan, Rajon Aqschajyq (bis 2007 Kaljony)
 Aqbulaq (Westkasachstan, Bökeiordassy), im Gebiet Westkasachstan, Rajon Bökeiordassy
 Aqbulaq (Westkasachstan, Börli), im Gebiet Westkasachstan, Rajon Börli

Siehe auch:
 Akbulak (Begriffsklärungsseite), kirgisische und russische Entsprechung